Ел Муерто има више значења:

 Ел Муерто (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Муерто (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Муерто (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Муерто (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Муерто (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Муерто (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Муерто (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Муерто (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Муерто (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Муерто (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Муерто (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Муерто (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Муерто (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Муерто (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Муерто (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Муерто (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Муерто (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Муерто (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Муерто, Лос Верхелитос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Муерто (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Муерто (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Муерто (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Муерто (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Муерто (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Муерто (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Муерто (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Муерто (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику